Списъкът на римските консули (fasti consulares) е образувал основата на римската история и на датирването на модерната римска археология, понеже по името на консулите са наричали годините. Съставянето и воденето на консулските листи било задача на свещениците.

Списъците обхващат 1050 години от 509 пр.н.е. (Смъкването на последния римски цар и началото на Републиката) до фактическото премахване на консулата от император Юстиниан I през 542 г. След това императорите до Ираклий изпълнявали, до влизането им в тяхното владетелство, няколко дена формално длъжността консул, така че традицията изчезва едва през ранния 7 век.

През 19 пр.н.е. Август поставя на Форум Романум една Триумфална арка със списъците на консулите от началото на Републиката и образува специална комисия за следене и корекция на грешките.

Повечето фрагменти на този списък са намерени през 1546/1547 г. и през 1586 г. са поставени в Консерваторския дворец на Капитолий (Fasti Capitolini).

Легенда 
Съкръщения:

 Imp. = Император
 D.N. = Dominus Noster („нашия господар“; в късната древност наричане на императора)
 suff. = consul suffectus (Суфектконсулите се назначават, ако един консул напусне.)

Цвят
 Военни трибуни
 Децемвири
 Диктаторска година

6 век пр.н.е.

5 век пр.н.е.

4 век пр.н.е.

3 век пр.н.е.

2 век пр.н.е.

1 век пр.н.е.

1 век

2 век

3 век

4 век

5 век

6 век

7 век

8 век

9 век

Източници 

 Тит Ливий, "Book II.". History of Rome. Boston, Интернет: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Little, Brown & Company, 2005 [1867]. The Ancient Library 
 Момсен, Теодор; Pearse, Roger, 2006 [1892]. "Part 8: List (fasti) of the consuls to 354 AD". Chronography of 354
 Ross, Kelley L. 1996, „Consuls of the Roman Republic“.

Римски консули